Martouni kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Martuni (kommun), Gegharkunik,

Azerbajdzjan 

 Novyy Karanlug, distriktshuvudort, Chodzjavänd, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar